Paul Johnson (1928–2023) angol újságíró, történész, író
 Paul Johnson (1936–2016) amerikai jégkorongozó, olimpiai bajnok (1960)
 Paul Johnson (1955) angol labdarúgó
 Paul Johnson (1958) brit képregényrajzoló
 Paul Johnson (1959) angol labdarúgó
 Paul Johnson (1971) amerikai zenész, lemezlovas (Get Get Down)
 Paul Johnson (1992) angol labdarúgó